Schmidt István (1894–1960) Szőnyi István festőművész, grafikus eredeti neve
 Schmidt István (1941) villamosmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora
 Schmidt István (1958–2005) labdarúgó, csatár